

Astronomia 
 4831 Baldwin – asteroide della fascia principale

Aziende 
Baldwin Locomotive Works – costruttore ferroviario statunitense di locomotive a vapore
Baldwin Piano Company – azienda produttrice di pianoforti

Fumetto 
Robbie Baldwin – personaggio della Marvel Comics

Geografia
Stati Uniti d'America
 Baldwin – città della Contea di Duval, Florida
 Baldwin – città della Contea di Habersham, Georgia
 Baldwin – villaggio della Contea di Randolph, Illinois
 Baldwin – città della Contea di Jackson, Iowa
 Baldwin – città della Parrocchia di St. Mary, Louisiana
 Baldwin – città della Contea di Cumberland, Maine
 Baldwin – township della Contea di Delta, Michigan 
 Baldwin – township della Contea di Iosco, Michigan 
 Baldwin – capoluogo della Contea di Lake, Michigan 
 Baldwin – città della Contea di Chemung, New York
 Baldwin – census-designated place della Contea di Nassau, New York 
 Baldwin – borough della Contea di Allegheny, Pennsylvania
 Baldwin – township della Contea di Allegheny, Pennsylvania
 Baldwin – città della Contea di St. Croix, Wisconsin

Onomastica
Baldwin – variante del nome proprio di persona Baldovino

Persone

Doug Baldwin – giocatore di football americano statunitense
Hailey Baldwin – modella statunitense
Margaret Baldwin – scrittrice statunitense
Tammy Baldwin – politica e avvocato statunitense

Famiglie
Baldwin - famiglia di attori e musicisti statunitensi